Шенборн може бити:

 Шенборн (Хунсрик), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Рајн-Хунсрик.
 Шенборн (Рајна-Лан-Крајс), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Рајн-Лан.
 Шенборн (Доња Лужица), општина у њемачкој савезној држави Бранденбург у округу Елбе-Елстер.
 Шенборн (Палатинат), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Донерсберг.